Hemus steht für:

 das Balkangebirge (antiker Name), siehe Balkangebirge#Namen
 die bulgarische Autobahn Awtomagistrala Hemus
 die ehemalige bulgarische Fluggesellschaft Hemus Air
 eine Gattung der Dreieckskrabben

Siehe auch:
 Hemus Peak, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln